Цзяї (кит. 嘉義 市, Jiāyì Shì), поширена латинська транслітерація — Chia-i Shih) — місто на острові Тайвань, оточений повітом Цзяї.
 Шао Цзяї (кит. традиц.: 邵佳一; спрощ.: 邵佳一; піньїнь: Shào Jiāyī, нар. 10 квітня 1980, Пекін, Китай) — китайський футболіст.